Droit devant est la première chanson de l'album L’Expédition des Cowboys fringants. Elle est écrite et composée par Jean-François Pauzé.

Résumé 
La chanson raconte différentes épreuves de la vie, de la naissance jusqu'à la mort.

Voir aussi

Articles connexes 
L’Expédition
Les Cowboys fringants

Liens externes 
 

Chanson interprétée par les Cowboys fringants
Chanson de 2008